|-
| 172201 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172202 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172203 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172204 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172205 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172206 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172207 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172208 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172209 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172210 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172211 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172212 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172213 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172214 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172215 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172216 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172217 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172218 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172219 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172220 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172221 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172222 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172223 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172224 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172225 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172226 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172227 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172228 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172229 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172230 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172231 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172232 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172233 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172234 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172235 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172236 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172237 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172238 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172239 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172240 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172241 - || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172242 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172243 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172244 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172245 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172246 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172247 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172248 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172249 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172250 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 172251 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 172252 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172253 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172254 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172255 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172256 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172257 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172258 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172259 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172260 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172261 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172262 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172263 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172264 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172265 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172266 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172267 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172268 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172269 - || || 9 d'octubre de 2002 || Mülheim-Ruhr || A. Martin
|-
| 172270 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172271 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172272 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172273 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172274 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172275 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172276 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172277 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172278 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172279 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172280 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172281 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172282 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172283 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172284 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172285 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172286 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172287 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172288 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172289 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172290 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172291 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172292 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172293 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172294 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172295 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172296 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172297 - || || 6 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172298 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172299 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172300 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

2